akrylonitryl, H2C=CH−C≡N
azet,